Cagny kan syfta på:
 Cagny, Calvados
 Cagny, Somme